Le sigle CGS peut signifier :
 centimètre-gramme-seconde, les unités de base du système CGS ;
 Centre de gestion scientifique (de l'École des mines de Paris) ;
 Championship Gaming Series, un championnat des ligues internationales de sport électronique.

Le code CGS peut faire référence à :
 College Park Airport (Maryland, États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.